NWG steht für:
 Nachweisgrenze bei Schadstoffen
 National Wire Gauge, amerikanisches Maßsystem für Drähte
 Neurowissenschaftliche Gesellschaft
 Newbridge, Irland
 Niedersächsisches Wassergesetz
 Niederweningen, Schweiz (UN/LOCODE: CH NWG)
 Nieuwegein, Niederlande (UN/LOCODE: NL NWG)
 Northumbrian Water Group, britisches Infrastrukturunternehmen
 Notwehrgrobsteuerung bei Wasserkraftwerken
 Bahnhof Weißenburg (Bay), Bahnhof in Weißenburg in Bayern (DS100-Code)
 Airwing (ICAO-Code), norwegische Fluggesellschaft
 St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft

nwg steht für:
 Ngayawung (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyungan-Sprachen, Australische Sprachen 
 nicht wassergefährdend, Einstufung für Stoffe/Gemische gemäß Wassergefährdungsklasse

Abkürzung